hace referencia a:
 Sierra de Carrascoy, macizo montañoso en la Región de Murcia;
 Carrascoy y El Valle, parque regional dentro del cual se encuentra la Sierra de Carrascoy;
 Carrascoy-La Murta, pedanía del municipio de Murcia, situada en la vertiente meridional de la Sierra de Carrascoy.